Kleine Kerkje (Eygelshoven), in de Nederlandse gemeente Kerkrade
 Het kleine Kerkje (Gieterveen), in de Nederlandse gemeente Aa en Hunze